ADST steht für:
 Allgemeiner Deutscher Sprachtest, mit dessen Hilfe sprachliche Leistungen von Schülern aller Schultypen auf sechs Sprachebenen erfasst werden können
 Bahnhof Hamburg Dammtor S-Bahn (DS100-Code)

Abkürzung